Karl Bittner ist der Name folgender Personen:
* Karl Bittner (Orgelbauer) (1866–nach 1935), deutscher Orgelbauer
 Karl Bittner (Bildhauer) (1867–1920), österreichischer Bildhauer
 Karl Bittner (Offizier) (1871–1851), österreichischer Offizier und Kommerzialrat
 Karl Gustav Bittner (1896–1963), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Karl Bitter